TF-1 (Spanje), een autosnelweg op het Spaanse eiland Tenerife
 TF1 (zender), een Franse commerciële televisiezender